Ronnie Cowan est un nom pouvant désigner:

Ronnie Cowan (né en 1941), joueur professionnel de rugby écossais
Ronnie Cowan (né en 1959), homme politique écossais

Voir aussi

Homonymie de personnes